Линен може бити:

 Линен (Арнсберг), град у округу Уна, у њемачкој покрајини Северна Рајна-Вестфалија.
 Линен (Минстер), општина у округу Штајнфурт, у њемачкој покрајини Северна Рајна-Вестфалија.
 Линен (река),